A vízilabda-világbajnokság a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szervezésében, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi vízilabdatorna. Az olimpia mellett a legfontosabb és legrangosabb esemény a sportágban.

Férfi világbajnokságokat 1973 óta, női világbajnokságokat 1986 óta rendeznek. Az eseményre 2001 óta kétévente kerül sor. Az úszó-világbajnokság (hivatalos angol nevén FINA Aquatics World Championships) részeként zajlik a vízilabda-világbajnokság. A világbajnokságokon 16 csapat vesz részt.

Férfi

Érmesek

Éremtáblázat 
A táblázat az 1973 és 2022 között megrendezett férfi vízilabda-világbajnokságok érmeseit tartalmazza.

Válogatottak szereplése 
Sorrend
 Részvételek száma
 Csapat (ábécé-rend)

Női

Érmesek

Éremtáblázat 
A táblázat az 1986 és 2022 között megrendezett női vízilabda-világbajnokságok érmeseit tartalmazza.

Magyarország eddigi eredményei

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

További információk 
 A Nemzetközi Úszószövetség honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 Vízilabda a nyári olimpiai játékokon
 Vízilabda-Európa-bajnokság